Тулегенова — женская форма фамилии Тулегенов. Известные носительницы:
* Тулегенова, Акшагул Абуевна (род. 1964) — узбекский государственный деятель.
 Тулегенова, Бибигуль Ахметовна (род. 1929) — советская, казахская оперная певица.